Jamie Bosio (24 settembre 1991) – calciatore gibilterriano
 Jamie Bosio (27 marzo 1991) – calciatore gibilterriano